Die Ethias Trophy 2013 war ein Tennisturnier, das vom 30. September bis 6. Oktober 2013 in Mons stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 28. bis 30. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 28 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Lorenzo Giustino
 Maxime Authom
 Norbert Gombos
 Matthias Bachinger

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 42 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 48 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Mons